7. Igrzyska Azjatyckie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które rozegrano w Teheranie między 1 i 16 września 1974 roku. Iran pierwszy raz był organizatorem imprezy tej rangi, a także po raz pierwszy zawody te odbyły się na Bliskim Wschodzie.

Uczestnicy igrzysk

Dyscypliny

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Igrzyska Azjatyckie 1974
Sport w Teheranie